Чемпионат Испании по баскетболу в сезоне 2004/2005 стал 22-м розыгрышем АБК Лиги. В турнире приняли участие 18 клубов. Чемпионат был разбит на регулярный чемпионат и стадию плей-офф. Победителем регулярного чемпионата стал клуб «Таугрес», а в плей-офф победу праздновал «Реал» Мадрид.

Регламент 
18 команд играли двухкруговой турнир регулярного чемпионата. За победу назначалось два очка, за поражение — одно. В случае ничейного результата игрались овертаймы до выявления победителя. По результатам регулярного чемпионата 8 лучших команд попадали в плей-офф. Матчи плей-офф игрались до трёх побед: четвертьфиналы по системе 1-1-1-1-1, полуфиналы и финал — по системе 2-2-1.

Регулярный чемпионат

Итоговая таблица

Плей-офф

Персональные награды 
 Самым ценным игроком чемпионата был признан Луис Скола из «Таугреса».
 Восходящей звездой лиги был назван игрок Серхио Родригес из «Эстудиантеса».

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте АБК лиги 

Чемпионат Испании по баскетболу по сезонам
2004 год в баскетболе
2005 год в баскетболе